Frohnhausen kan verwijzen naar de volgende Duitse plaatsen

Hessen
 Frohnhausen (Battenberg), een plaats in de Duitse gemeente Battenberg, deelstaat Hessen
 Frohnhausen (Dillenburg), een plaats in de Duitse gemeente Dillenburg, deelstaat Hessen
 Frohnhausen (Gladenbach), een plaats in de Duitse gemeente Gladenbach, deelstaat Hessen

Noordrijn-Westfalen
 Frohnhausen (Brakel), een plaats in de Duitse gemeente Brakel, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Frohnhausen (Essen), een stadsdeel van de Duitse stad Essen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Frohnhausen (Fröndenberg), een plaats in de Duitse gemeente Fröndenberg, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Frohnhausen (Hückeswagen), een plaats in de Duitse gemeente Hückeswagen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Frohnhausen (Netphen), een plaats in de Duitse gemeente Netphen, deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zie ook
 Fronhausen